Тара Линн Фокс (); род. 12 июня 1990 года, Сан-Франциско, Калифорния, США) — американская порноактриса и модель.

Карьера в порнофильмах 
Тара Линн Фокс начала карьеру в 2009 году, когда ей было 19 лет. Первый фильм: Lesbian Teen Hunter 3. Принимала участие в порнороликах разных жанров: лесби, анального, группового. Тара снималась как с мужчинами, так и с женщинами. Она также является любительницей межрасового секса. На её счету около 245 фильмов. В июне 2014 года объявила о своём уходе из порноиндустрии.

Интересные факты 
 Другие сценические имена: Taralynn Foxx, Tara Lynn Foxx, Tara Lynn Fox, Tara Lyn Fox
 Актриса имеет пирсинг в пупке и несколько татуировок на теле.
 Актриса имеет ирландские, итальянские, русские и скандинавские корни.

Премии и номинации 

 2010 номинация на XBIZ Award — New Starlet of the Year
 2010 номинация на XRCO Award — Cream Dream
 2011 номинация на AVN Award — Best Double Penetration Sex Scene — Alone in the Dark 7
 2011 номинация на AVN Award — Лучшая новая старлетка
 2011 номинация на AVN Award — Best Supporting Actress — This Ain't Glee XXX
 2011 XRCO Award — Cream Dream

Фильмография 

 Alone in the Dark 7
 Amateur Girls With Hairy Pussies
 Amazing Asses 6
 American Cocksucking Sluts 3
 Anal Buffet 6
 Anal Honeys
 Banging College Sluts
 Barely Legal 95
 Barely Legal POV 8
 Beat tha Pussy Up
 Black Teen Punishment 1
 Big Ass Cheerleaders 2
 Black Where You Belong
 Blondes and Big Black Dicks 2
 Blondes Love It Black 3
 Fill My Teen Throat 3
 Guilty Pleasures 1
 Hairy in America 2
 Hairy in America 3
 Interracial Cheerleader Orgy 2
 Lord Of Asses 14
 Magical Feet 5
 Praise the Load 8

Примечания

Ссылки 

 Твиттер Тары Линн Фокс
 Интервью Тары Линн Фокс
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Родившиеся в Сан-Франциско